Der Parelloop () ist eine Laufveranstaltung in der niederländischen Gemeinde Brunssum, die seit 1989 jährlich stattfindet. Die Strecke des Hauptlaufs ist 10 Kilometer lang. Im Rahmenprogramm werden außerdem ein Halbmarathon und ein 5-Kilometer-Lauf sowie diverse Wettbewerbe für Kinder angeboten.

2009 stellte Micah Kipkemboi Kogo beim Parelloop mit seiner Siegerzeit von 27:01 Minuten einen Weltrekord im 10-Kilometer-Straßenlauf auf. 2001 hatte Sammy Kipketer in Brunssum mit 27:18 Minuten eine Weltbestleistung erreicht.

Der Parelloop ist Teil des Rur-Eifel-Volkslauf Cups, einer Laufcup-Wertung von Volksläufen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 27:01 min, Micah Kipkemboi Kogo (KEN), 2009
 Frauen: 31:07 min, Edith Chelimo (KEN), 2016

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website (niederländisch, mit englischen Informationen)

Fußnoten 

Laufveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Brunssum
Erstveranstaltung 1989